Оса́ и О́са может означать:

 Оса́ — насекомое.
 Осы (лат. Vespula) — род насекомых.
 Оса — персонаж компании Marvel Comics, схожий с насекомым.

Топонимы

Населённые пункты 
 Оса — город в Пермском крае.
 Оса — село в Иркутской области.
 Оса — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Оса — деревня в Котельничском районе Кировской области.

Гидронимы 
 Оса — река, приток Ангары.
 Старая Оса — река в Калининградской области (бассейн Немонина).
 Оса — река, приток Вашки.
 Оса — полуостров в Коста-Рике.

Прочее 
 Оса — гора в Греции.
 Оса — кантон в Коста-Рике.

Техника 
 Оса — обитаемый стабилизированный аппарат, батискаф.
 «Оса» — нелетальное оружие самообороны.
 «Оса» — зенитно-ракетный комплекс.
 «Оса» — радиолокационный прицельный комплекс, предназначен для установки на самолёты типа МиГ-29.
 Оса — подводный обитаемый динамически стабилизированный аппарат разработки института «Гипорыбфлот».
 «Оса» — сверхлегкий вертолет Ка-56.

Другое 
 «Осы» — античная комедия Аристофана
 Оса — сатирический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1863—1865 годах.
 «Объединение современных архитекторов» (ОСА) — творческое объединение в 1930-е годы в СССР.
 Оса — научно-фантастический роман Эрика Фрэнка Рассела.
 ОСА — российский криминальный телесериал.
 ОСА — отдел системного администрирования.
 «ОСА» — «Общество Свободных Актёров», молодёжный театр-студия под руководством С. М. Лосева.
 Оса — женское имя у скандинавских народов.
 Оса — неолитическая стоянка на реке Пиестиня в Балвском районе Латвии.

См. также 
 OSA
 Аса (значения)
 Осса

Примечания